Crundale kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Crundale, England, ort, Kent, 
 Crundale, Wales, ort, Pembrokeshire,